A 404-es jelzésű elővárosi autóbusz Gödöllő, autóbusz-állomás és Tura, vasútállomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története
A buszjáratot 2019. augusztus 1-jén indította el a Volánbusz.

Megállóhelyei

!
! Megállóhely
!colspan=3|
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Gödöllő, autóbusz-állomásvégállomás||29||32||18
|align=left| 
|-
|1|| Gödöllő, Egyetem||28||31||17
|align=left| 
|-
|∫|| Gödöllő, Tisza utca||∫||∫||16
|align=left| 
|-
|2|| Gödöllő, Damjanich János utca||27||30||15
|align=left| 
|-
|∫|| Gödöllő, Máriabesnyő Posta||∫||∫||14
|align=left| 
|-
|3|| bejárati út||26||29||13
|align=left|
|-
|∫|| Gödöllő, Incső lakópark||∫||∫||12
|align=left| 
|-
|∫|| Gödöllő, MÁV őrház||∫||∫||11
|align=left| 
|-
|4||Domonyvölgy||25||28||10
|align=left|
|-
|∫||Csintovány||∫||∫||9
|align=left| 
|-
|5|| Bagi elágazás||24||27||8
|align=left|
|-
|6|| Bag, Dózsa György út 8.||23||26||7
|align=left|
|-
|7|| Bag, Malom vendéglő||22||25||6
|align=left|
|-
|8|| Bag, kultúrház||21||24||5
|align=left|
|-
|9|| Bag, községháza||20||23||4
|align=left|
|-
|10|| Bag, 3-as km-kő||19||22||3
|align=left|
|-
|11|| Hévízgyörk, gyógyszertár||18||21||2
|align=left|
|-
|11|| Hévízgyörk, községháza||17||20||1
|align=left|
|-
|12|| Hévízgyörk, postavégállomás (↑)||16||19||0
|align=left|
|-
|13|| Hévízgyörk, Hajnal utca||15||18
!rowspan=20|∫
|align=left|
|-
|14|| Galgahévíz, 7-es km-kő||14||17
|align=left|
|-
|15|| Galgahévíz, kegyeleti park||13||16
|align=left|
|-
|16|| Galgahévíz, községháza||12||15
|align=left|
|-
|17|| Galgahévíz, Ady Endre utca||11||14
|align=left|
|-
|18|| Galgahévíz, Fő út 289.||10||13
|align=left|
|-
|19|| Tura, Galgahévízi utca 2.||9||12
|align=left|
|-
|20|| Tura, József Attila utca||8||11
|align=left|
|-
|21|| Tura, Magdolna utca||7||10
|align=left|
|-
|22|| Tura, Tabán út||6||9
|align=left|
|-
|23|| Tura, Sport utca||5||8
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|∫|| Tura, Arany János utca||∫||7
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|∫|| Tura, Zsámboki utca autóbusz-forduló||∫||6
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|∫|| Tura, Arany János utca||∫||5
|align=left|
|-
|24|| Tura, Gábor Áron utca||4||4
|align=left|
|-
|25|| Tura, hatvani útelágazás||3||3
|align=left|
|-
|26|| Tura, vasútállomás elágazás||2||2
|align=left|
|-
|27|| Tura, Éva utca||1||1
|align=left|
|-
|28|| Tura, vasútállomásvégállomás||0||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Gödöllő autóbuszvonalai
Bag